Леони́д Вереща́гин:
 Верещагин, Леонид Фёдорович (1909—1977) — советский физик и химик, педагог.
 Верещагин, Леонид Эмильевич  (род. 1953) — советский и российский кинопродюсер, троекратный лауреат Государственной премии России.